Epistel är grekiska (ἐπιστολή, epistolē) och betyder brev och kan syfta på:

 Brev
 Epistel (dikt) – en dikt eller avhandling i brevform
 Epistelbreven – brev som tillskrivs bland andra aposteln Paulus, aposteln Johannes och aposteln Petrus, se Nya Testamentets brev
 Epistelläsning – ett moment i den kristna gudstjänsten, då läsning sker ur något av Nya Testamentets brev eller från Uppenbarelseboken
 Epistelsida – den högra, oftast södra sidan i en kyrka där episteln brukar läsas

Se även
Fredmans epistlar – en vissamling av Carl Michael Bellman